Партиза́нская — остановочный пункт Белорусского (Смоленского) направления Московской железной дороги в Рузском городском округе Московской области. Расположена на 92 км железной дороги, между станциями Дорохово и Шаликово.  Среднее время движения от Белорусского вокзала составляет 1 час 40 минут.
Платформа названа в честь партизан, сражавшихся в годы Великой Отечественной Войны.

Состоит из двух боковых платформ, соединённых между собой настилом. На платформе в сторону Белорусского вокзала расположено здание билетной кассы, закрытой в 2008 году из-за «нерентабельности». Открыто в 2012.

На платформе в летнее время высаживаются и отправляются очень много людей, а поезда останавливаются на платформе довольно редко, поэтому вместимости электричек значительно не хватает.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по платформе Партизанская — на Яндекс. Расписаниях .

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Рузского городского округа